«The City» puede referirse a:

 The City (Buckinghamshire), Inglaterra

Música 
 The City (n/d), banda formada Charles Larkey, Danny Kortchmar y Carole King;
 The City (1990), álbum de Vangelis;

Televisión 
 The City, programa de TV de MTV.